Хоссайнпур — топоним в Бангладеш:
 Хоссайнпур — город на востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Хоссайнпур — подокруг на северо-востоке Бангладеш в составе округа Кишоргандж.